Вайоц-Дзор () — марз (область) у Вірменії.
 Монастир Дзор Дзор —  вірменський монастир, що знаходиться на території сучасного Ірану, в провінції Артаз.